Берекиу има више значења:

 Берекиу (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Берекиу (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији